Кристи́на Ли «Кристи» Хе́мме (; ) — американский ринг-анонсер и валет, бывшая модель, певица и рестлер. Она известна своей работой в WWE, где была победительницей конкурса Поиск Див, получив 250 000 долларов США и годичный контракт с компанией, а также работой в Total Nonstop Action Wrestling в качестве конферансье и рестлера.

Детство 
Хемме родилась 28 октября 1980 в городе Поуэй, Калифорния, США. Её детство прошло в другом калифорнийском городе — Темекьюла. В детстве она увлекалась гонками на мотоциклах. Также, Кристи любила смотреть реслинг по телевизору и по её признанию её любимым реслером был Гробовщик.

В старшей школе Хемме два года занималась чирлидингом. В 1998 году она окончила школу в возрасте 17 лет и поступила в Mt. San Jacinto College, где занималась танцами.

Модельная карьера 
После школы, желая заняться карьерой модели, Кристи переезжает в Лос-Анджелес, где вступает в танцевальный бурлеск-коллектив «The Purrfect Angelz». Её лицо появлялось на страницах таких журналов как Maxim, Playboy, Rolling Stone и Stuff. Хемме можно увидеть в музыкальных клипах Трейса Адкинса на песни «Chrome» и «Honky Tonk Badonkadonk», а также в клипах Blink-182 и Sonic. Она так же принимала участие в рекламных кампаниях AT&T и TrimSpa. Позднее, она была так же напечатана на одной из коллекционных карточек компании Bench Warmer под именем Кристи «Санни» Хемме ().

В 2004 году Хемме принимала участие в Lingerie Bowl. В апреле 2005 её фото попало на обложку журнала Playboy. Прежде чем поучаствовать обнажённой в съёмках для журнала, она получила разрешение от отца, который прежде запретил Кристи позировать обнажённой. В 2006 Кристи играла в команде Chicago Bliss на позиции квотербека в лиге Lingerie Football.

Реслинг

World Wrestling Entertainment

Поиск див (2004) 
Летом 2004 Хемме принимала участие в Diva Search, конкурсе, проводимом World Wrestling Entertainment (WWE) для привлечения новых див (). Пятнадцатого августа, в ходе соревнования на SummerSlam, Хемме и 5 других финалисток сражались с семью дивами WWE в игре в вышибалы. Кристи одержала победу над восемью дивами WWE и проиграла лишь одной финалистке — Джой Джованни. Хемме была объявлена победителем соревнования двадцатого сентября. В качестве награды ей был вручен однолетний контракт с WWE с зарплатой в $250 000.

Смена промоушенов (2004—2005) 
В начале карьеры в WWE Хемме вошла в ростер Raw. Она начала вражду с Кармеллой Десезар, участницей Diva Search. Противостояние закончилось битвой подушками () на Taboo Tuesday девятнадцатого октября, где Хемме одержала победу удержанием.

После завершения сюжета с Десезар, Хемме начала соперничество с Триш Стратус за титул чемпиона WWE среди женщин. Стратус, Молли Холли и Гейл Ким устроили Хемме инициацию, которая обернулась гандикапом в нижнем белье 3 на 1 (), из которого Хемме не смогла выйти победителем. Стратус нелестно отзывалась о появлении Хемме на обложке Playboy в апреле 2005. Она прервала представление обложки журнала на шоу и обрызгала её краской из болончика. За это Хемме дала Триш пощёчину, а Триш провела Кристи Chick Kick и напилала на ней краской «шлюха» (). Произошедшее обернулось матчем между Хемме и Стратус на WrestleMania 21, к которому Кристи готовила старый соперник Триш Стратус — Лита. Третьего апреля на WrestleMania 21 Хемме потерпела поражение от Триш Стратус в матче за титул чемпиона среди женщин.

В течение нескольких месяцев после WrestleMania, Хемме получила новое противостояние с Викторией, по её заявлениям, завидовала возможностям, которые руководство незаслуженно предоставляет Кристи Хемме. Противостояние Хемме и Викрории проходило на домашних шоу Raw, где Кристи одержала ряд побед. На эпизоде Raw за 6 июня, Хемме, выступая в команде с Рози и Ураганом потерпела поражение от Виктории и The Heart Throbs (Антонио и Ромео). Противостояние завершилось двадцать шестого июня 2005 года на шоу Vengeance, где Виктория одержала победу переведя «sunset flip» Кристи Хемме в удержание с использованием канатов. Когда противостояние с Викторией закончилось, Хемме некоторое время выступала с Юджин. Двадцать пятого августа Кристи и Стэйси Киблер были переведены на SmackDown! в обмен на Кэндис Мишель и Торри Уилсон.

На SmackDown за 30 сентября началось противостояние Хемме и Мелины, валетом MNM. После поражения в одиночном матче, Кристи объединилась с «Legion of Doom». На No Mercy девятого октября, Хемме и «Legion of Doom» одержали победу над MNM. На эпизоде SmackDown! за пятое ноября, Хемме одержала победу над Мелиной в матче в нижнем белье (). Противостояние Кристи и Мелины продолжилось и в ноябре. Мелина одержала две победы в одиночных матчах на телешоу.

Ohio Valley Wrestling и увольнение из WWE (2005) 
Тридцатого ноября Хемме дебютировала в Ohio Valley Wrestling (OVW), подготовительной площадке WWE. Выступая на одной стороне с Метт Каппотелли она противостояла Аарону Стивенсу, Бет Финикс и Шелли Мартинес. На OVW TV Tapings седьмое декабря, Хемме одержала победу над Аароном Стивенсом, Бет Финикс, and Шелли Мартинес в гандикапе «два на три», выступая в команде с Каппотелли. Пятого декабря 2005, после того как бюджет компании был сокращён, Кристи Хемме была освобождена от контракта с WWE так как команда сценаристов не видела развития сюжетов с Кристи.

Total Nonstop Action Wrestling

Валет (2006—2008) 
В апреле 2006 года Хемме подписала контракт с Total Nonstop Action Wrestling (TNA), её дебют состоялся 23 апреля на шоу Lockdown. В дополнение к своей роли ведущей на шоу Impact!, Кристи так же стала соведущей Джереми Бораша в интернет-шоу TNA Global Impact!. На шоу Hardcore War, Хемме судила матч между Трейси и Гейл Ким. В июле 2006 она принимала участие в специальном шоу Women of Action. В 2006 Кристи Хемме была признана «нокаутом года» ().

Independent circuit (2006—2009, 2011-настоящее время) 
В ноябре 2006, Хемме принимала участие в шоу Queens of Chaos в Париже. Она провела два матча с Эйприл Хантер; Хемме одержала победу в первом матче, но проиграла второй. Позже она сражалась с британским реслером Минкс за право судить матч за чемпионский титул, победу в котором, однако, одержала Хантер. Двадцать первого июля 2007, Хемме одержала победу над Энн Брукстоун на событии Heavy on Wrestling в Сьюпириоре с Норой Гринвальд в качестве специального судьи. Она так же выступала в Women Superstars Uncensored под именем Кристи () Хемме.

Личная жизнь 
Хемме увлекается мотоциклами и является владелицей Harley-Davidson Dyna Low Rider.

Кристи не единственный ребёнок в семье: у неё есть брат, Дэвид, сестра, Дина Хемме, которая так же занята в модельном бизнесе.

В реслинге 

 Завершающие приёмы
 FFG — Flying Firecrotch Guillotine (Split-legged diving leg drop) (TNA)
 Reverse Twist of Fate (Inverted facelock neckbreaker slam) — позаимствовано у Литы
 Коронные приёмы
 Inverted DDT
 Leaping clothesline
 Reverse DDT
 Snap DDT
 Split-legged sunset flip из угла, как контратака на надвигающегося оппонента
 Victory roll
 Running или Spinning facebuster
 Менеджеры
 Лита
 Тара
 Была менеджером
 Башам и Демаджа
 Юджин
 Мэтт Каппотелли
 Хардкор Холли
 The Heartbreakers (Ромео и Антонио)
 Ленс Хойт
 Legion of Doom (Animal и Хайденрайк)
 The Rock 'n Rave Infection (Ленс Рок и Джимми Рейв)
 Serotonin (Хавок и Каз)
 Тиана Рингер
 Трейси Брукс
 Тара
 Музыкальные темы
 «Walk Idiot Walk» от The Hives (WWE)
 «Pour Some Sugar on Me» от Def Leppard (OVW)
 «Wasting Away» от Manic Drive (TNA)
 «Society Box» исполнена Кристи Хемме
 «Infection» от Дейла Оливера (использовала когда выходила с The Rock 'n Rave Infection)
 «Red Heads Rock» от Дейла Оливера

Достижения и титулы 
 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит её под № 42 в списке 50 лучших женщин реслеров в 2008 году
 Total Nonstop Action Wrestling
 Knockout of the Year (2006)
 World Wrestling Entertainment
 Победитель WWE Diva Search (2004)
 Девушка с обложки журнала Playboy за апрель 2005

Примечания 

Женщины-рестлеры США
Рок-вокалисты США
Конферансье